A Copa do Brasil de Rugby de 2012 tinha mudanças significativas em relação à edição anterior, conforme divulgado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). Entre elas, a partir desta edição, apenas uma equipe por unidade federativa tinha vaga para a disputa, aumentando a importância dos campeonatos estaduais e deixando a competição menos concentrada no eixo Rio-São Paulo.

Fórmula de disputa 
Jogando em sistema eliminatório simples, com apenas jogos de ida, será conhecido, em 22 de setembro, o campeão da Copa do Brasil de 2012. Esse título dará direito a disputar uma vaga no Super 10 de 2013 com o décimo e último colocado da edição desse ano, em partida única, com mando da equipe da Série A, em 6 de outubro.

Classificação
As oito vagas foi distribuídas de acordo com os campeonatos regionais ou estaduais de 2012, sendo que cada unidade federativa ou região geográfica delimitada pela CBRu mandará um único representante. A única unidade federativa a fazer uma seletiva específica para a Copa do Brasil foi o Rio Grande do Sul:

Fase preliminar do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul resolveu fazer sua própria seletiva à parte do campeonato estadual, com o Charrua conseguindo a vaga para a competição nacional.

Semifinais

Final

Fase preliminar do Sudeste
Para definir o representante da região Sudeste, houve uma disputa entre os indicados pelas federações do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Fase nacional

Quartas de final

Jogo 1

Jogo 2

Jogo 3

Jogo 4

Semifinais

Jogo 5

Jogo 6

Final

Vencedor 

Indaiatuba Rugby Clube classificou-se para a repescagem para o Super 10 de 2013.

Repescagem

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2012 no Brasil‎